Dozor může být:
 Stavební dozor
 Správní dozor

Související rozcestník 
 Dohled